Hippocampus debelius, uobičajeno poznat kao meki koralni morski konj, vrsta je morske ribe iz porodice Syngnathidae. Poznato je iz samo dva primjerka prikupljena iz Suečkog zaljeva u Crvenom moru, na dubinama od 15 do 30 metara (49–98 ft). [2] [1] Nađeni su pojedinci povezani s mekim koraljima. Iako se o ovoj vrsti malo zna, očekuje se da se hrani rakovima, slično ostalim morskim konjima. Očekuje se da će biti i ovoviviparous, s mužjacima koji nose jaja u vrećici s leglom prije nego što rode da žive mladi. [1]